Harald II van Noorwegen (ca.920-976), koning van Noorwegen (961-976)
 Harald II van Denemarken (ca.994-1018), koning van Denemarken (1014-1018)
 Harold II van Engeland (ca.1023-1066), koning van Engeland (1066)